Ritratto di donna – dipinto di Jacopo Palma il Vecchio
 Ritratto di donna – dipinto di Sebastiano del Piombo
 Ritratto di donna – dipinto di Mario Biazzi
 Ritratto di donna/Ma sono solo giorni – singolo di Mia Martini del 1977, pubblicato in Giappone